Niemtschitz ist der deutsche Name für:

 Němčice nad Hanou
 Němčice nad Labem
 Němčice u Boskovic
 Němčice u Holešova
 Němčice u Kolína
 Němčice u Netolic
 Němčice u Volyně
 Němčice (Ivančice)